Jervell ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Jervell (1901–1987), norwegischer Mediziner
 Jacob Jervell (1925–2014), norwegischer evangelischer Theologe